Jilguero azafranado puede referirse a dos aves paseriformes:

 Carduelis siemiradzkii.
 Sicalis flaveola.